Toponímia:
 Landes, departament francès a la regió de Nova Aquitània
 Landes (Charente Marítim), municipi al departament de la Charanta Marítima (regió de Nova Aquitània)
 Landes-le-Gaulois, municipi al departament del Loir i Cher 
 Landes-sur-Ajon, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Landes de Gascunya regió d'Occitània des de l'estuari de la Gironda (al nord) fins al riu Ador (al sud) 
 Les Landes-Genusson, municipi al departament de Vendée (País del Loira)
 Landes-Vieilles-et-Neuves, municipi al departament de Sena Marítim (regió de Normandia)
 bosc de les Landes, gran bosc a la regió de Nova Aquitània
 Biografies:
 David Landes (Nova York, 1924 - Haveford, Pennsilvània, 2013), historiador economista estatunidenc
 Alejandro Landes Echevarría (Medellín, 1980), director de cinema, productor, guionista i periodista colombià